Gei steht für:
 Geitau, Seil beim Segeln
 Gei (Insel), eine Insel der indonesischen Nordmolukken

Gei ist der Familienname folgender Personen:
 Renato Gei (1921–1999), italienischer Fußballspieler und -trainer

GEI steht als Abkürzung für:
 General Entity Identifier, siehe Legal Entity Identifier
 Gericht erster Instanz, siehe Gericht der Europäischen Union
 Gesellschaft für Elektronische Informationsverarbeitung, deutsches Softwareunternehmen, siehe debis Systemhaus #Geschichte
 Georg-Eckert-Institut (GEI) in Braunschweig

Siehe auch:
 GEY

Abkürzung